Гардин — фамилия. Известные носители:
 Гардин, Владимир Ростиславович (1877—1965) — российский и советский актёр, режиссёр и сценарист, педагог.
 Гардин, Джанфранко (итал. Gianfranco Gardin, род. 1944) — архиепископ, францисканец-конвентуал.
 Гардин, Ефим Семёнович (1913—1994) — советский историк.
 Джанни Беренго Гардин (итал. Gianni Berengo Gardin, род. 1930) — фотограф-документалист.

См. также